Подлєсна Валентина Степанівна — українська радянська діячка, заслужений лікар УРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Подлєсна Ганна Макарівна — радянський і український звукооператор, звукорежисер.
 Подлєсна Олександра Миколаївна — українська волейболістка, Майстер спорту України міжнародного класу.

Див. також 
 Подлєсний